Goldin:
 Daniel Goldin
 Juan Goldin
 Nan Goldin

Göldin 
 Anna Göldin (Göldi)